Сева́льйос () — прізвище, що поширене в іспаномовних країнах. Відомі носії:

 Педро Севальйос (1760—1840) — іспанський дипломат і політик.
 Педро Хосе Севальйос (1830—1892) — еквадорський політик, тимчасовий президент країни у 1888 році.
 Хосе Севальйос
 Родріго Борха Севальйос (*1935) — еквадорський політик, президент країни з 1988 до 1992 року.

іспанські прізвища